Цирков:

 Цирков — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Цирков, Анатолий Иванович (1934—2019) — советский волейболист.